Айгуа () — город на юго-востоке Уругвая, на территории департамента Мальдонадо.

География 
Город находится в северной части департамента, на правом берегу реки Айгуа, на высоте 111 метров над уровнем моря.
Айгуа расположен на расстоянии приблизительно 78 километров северо-северо-востоку (NNE) от города Мальдонадо, административного центра департамента и на расстоянии 142 километров к северо-востоку от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Роча.

История 
Айгуа был основан 9 мая 1906 года. Получил статус малого города (Villa) 4 января 1956 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2 465 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая
Мальдонадо (департамент)